Baranowo (gromada w powiecie mrągowskim)
 Baranowo (gromada w powiecie przasnyskim)